«Лурд» () — французский фильм Джессики Хаузнер 2009 года.

Сюжет 
Парализованная Кристина, страдающая от рассеянного склероза, в составе группы инвалидов едет в город Лурд, место паломничества многих католических верующих. Многие из приезжающих сюда больных надеются на чудесное исцеление. Однажды утром Кристина просыпается здоровой. Верующие называют это чудом, медики отмечают, что при рассеянном склерозе бывают временные улучшения. Некоторые из других инвалидов начинают завидовать Кристине. А между тем у неё завязываются отношения со старшим группы паломников Куно.

В ролях

Награды и номинации 
Согласно данным IMDb

Примечания

Ссылки 

Фильмы Франции 2009 года
Фильмы Австрии 2009 года
Фильмы Германии 2009 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Австрии
Фильмы-драмы Германии
Фильмы о христианстве
Фильмы на французском языке
Фильмы на немецком языке
Фильмы на английском языке
Фильмы на итальянском языке
Фильмы Canal+